George Earle Chamberlain House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 George Earle Chamberlain House (Albany, Oregon), NRHP-ID 80003339
 George Earle Chamberlain House (Portland, Oregon), NRHP-ID 91000815